Il campionato mondiale di Superbike 2005 è la diciottesima edizione del campionato mondiale Superbike.

La stagione ha preso il via il 26 febbraio, terminando il 9 ottobre.

Il campionato piloti è stato vinto dall'australiano Troy Corser sulla Suzuki GSXR1000 K5 del team Alstare Suzuki Corona Extra che ha preceduto di 54 punti il connazionale Chris Vermeulen sulla Honda CBR 1000RR del team Winston Ten Kate Honda.

Con la vittoria del suo secondo titolo mondiale, Troy Corser si aggiudica un singolare primato: diventa infatti l'unico pilota Superbike ad aver vinto un titolo mondiale in sella ad una moto bicilidrica (Ducati 916) e ad una moto quadricilindrica (Suzuki GSXR1000 K5).

Il titolo costruttori è stato vinto dalla Suzuki, ottenendo, con il titolo piloti, i primi successi iridati nel mondiale superbike.

Piloti partecipanti
fonte

Tutte le motociclette in competizione sono equipaggiate con pneumatici forniti dalla Pirelli.

Calendario

Classifiche

Classifica piloti

Sistema di punteggio

Classifica costruttori

|}

Note

Altri progetti

Collegamenti esterni